Santa Rita do Passa Quatro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Rita do Passa Quatro (ort), São Paulo, 
 Santa Rita do Passa Quatro (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar